Konopnica (gromada w powiecie lubelskim)
 Konopnica (gromada w powiecie wieluńskim)